Салвадор Аљенде има више значења:

 Салвадор Аљенде
 Салвадор Аљенде (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салвадор Аљенде, Лас Лабрадас (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Салвадор Аљенде (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Салвадор Аљенде (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику